Op Roland Garros 2022 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van dinsdag 31 mei tot en met zaterdag 4 juni 2022 in het Roland-Garrosstadion in het 16e arrondissement van Parijs.

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen voor het eerst twaalf in plaats van acht speelsters deel, bestaande uit de top-11 plus een Française met een wildcard (de 31-jarige Emmanuelle Mörch).

Titelverdedigster Diede de Groot uit Nederland was als eerste geplaatst. Zij slaagde erin haar titel te prolongeren – in de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji. De Groot wist voor de derde keer Roland Garros op haar naam te schrijven. Het was haar veertiende grandslamtitel in het enkelspel.

Behalve De Groot waren er nog twee Nederlandse deelneemsters:
 Aniek van Koot, het derde reekshoofd, bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Yui Kamiji;
 Jiske Griffioen verloor in de tweede ronde van de Zuid-Afrikaanse Kgothatso Montjane.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.
 Alle vier geplaatste speelsters kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros
 Toernooischema ITF – selecteer women in plaats van men

Roland Garros
ITF-toernooi in 2022